Synacra är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Synacra ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Synacra